Temptation (Arash-dal)
Temptation (Corina-dal)
Temptation (Moby-dal)
Temptation (Monrose-album)
Temptation (film)
Temptation (júvaku)
Temptation (televíziós sorozat)